Hınıs (district), een district van de Turkse provincie Erzurum
Hınıs (stad), de hoofdplaats van het district

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing